Als Marienschwestern werden bezeichnet:

die Schönstätter Marienschwestern
die Evangelische Marienschwesternschaft Darmstadt
die Marienschwestern vom Karmel
die Marienschwestern vom Hl. Louis-Marie Grignion de Montfort
die Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis